Пётр Иванович Карузин (1864—1939) — анатом, профессор Московского университета, заслуженный деятель науки РСФСР.

Биография 
Родился в семье купца 2-й гильдии. В 1874—1883 годах учился в 1-й Московской классической гимназии; в 1883—1888 годах — на медицинском факультете Московского университета.

С 1889 году после сдачи экзаменов на доктора медицины занял должность помощника прозектора при кафедре нормальной анатомии Московского университета. В мае 1894 года защитил диссертацию «О системах волокон спинного мозга, выделяемых на основании истории их развития» и получил степень доктора медицины. В феврале был утверждён приват-доцентом и начал вести практические занятия со студентами в университете. Одновременно, с 1894 года читал лекции по анатомии в училище живописи, ваяния и зодчества.

В 1898 году в течение 5 месяцев посещал лекции в анатомических институтах Европы, знакомился с зарубежными анатомическими музеями.

С 1900 по 1930 годы заведовал кафедрой описательной анатомии Московского университета: с 1901 года — экстраординарный, с 1909 — ординарный профессор; также в 1919—1922 годах он был профессором кафедры зоологии, сравнительной анатомии и физиологии физико-математического факультета. Одновременно до 1923 года читал также лекции на Высших государственных художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС) и Институте физической культуры.

Карузин активно участвовал в перестройке высшей медицинской школы, лично руководил организацией кафедр анатомии в медицинских институтах Астрахани (1918), Минска (1921), Смоленска (1920—1921) и Тбилиси. По его инициативе и под его руководством было спроектировано и построено для университета (1928) здание анатомического института на Моховой улице (д. 11, стр. 8). В 1924 году он принимал участие в бальзамировании тела В. И. Ленина.

В сентябре 1939 года в результате несчастного случая Карузин сломан шейку бедра, был госпитализирован и вскоре скончался. похоронен на Новодевичьем кладбище (4 уч., 42 ряд).

Основные научные исследования Карузина посвящены изучению кровоснабжения эндокринных желез, анатомии опорно-двигательного аппарата и нервной системы. На основании истории развития и различных сроков миелинизации он разделил все нервные волокна белого вещества канатиков спинного мозга на рано развивающиеся и со сравнительно поздним развитием. К первой группе он отнёс чувствительные и отчасти двигательные нервные волокна, а ко второй — волокна пирамидных путей и зоны Лиссауэра.

Им был составлен «Словарь анатомических терминов» (1928), написана краткая грамматика латинского языка. Также он издал «Записки по пластической анатомии человеческого тела. Для фигурного класса» (1901); курс лекций по анатомии для художников (1905); «Руководство по пластической анатомии» (1921); «Строение и развитие человеческого тела» (1930) и др.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Никулин А. А. П. И. Карузин — первый организатор кафедры анатомии человека в смоленской государственной медицинской академии
 Карузин Пётр Ивановична сайте «Летопись Московского университета»
 История БГМУ. Заведующие кафедрой

Анатомы Российской империи
Анатомы СССР
Выпускники 1-й Московской гимназии
Выпускники медицинского факультета Московского университета
Профессора Императорского Московского университета
Профессора МГУ
Заслуженные деятели науки РСФСР
Похороненные на Новодевичьем кладбище